In 2008 werd de zesde editie van de Copa Espírito Santo de Futebol, gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 3 augustus tot 16 november. Desportiva Capixaba werd kampioen en mocht daardoor deelnemen aan de Copa do Brasil 2009.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Espírito Santo de Futebol
Braziliaans competitievoetbal 2008